Met voornaam Jany
 Jany Clair - Frans actrice
 Jany Holt - Frans actrice
 Jany Gastaldi - Frans actrice
 Jany Renz - Grieks botanicus
 Jany Temime - Frans-Nederlands kostuumontwerpster
 Jany Vallières - Frans actrice
 Jany van der Veen - Nederlands voetballer

Met achternaam Jany
 Alexandre Jany - Frans zwemmer 
 Curt Jany - Duits militair en historicus
 Gusztáv Jány - Hongaars militair
 Jacques Jany - Frans bobsleeër
 Maria Jany - Duits toneelspeelster
 Reinhard Jany - Oostenrijks politicus
 Volkhard Jany - Duits voetballer

Plaatsen in Polen
 Jany (Ermland-Mazurië)
 Jany (Lubusz)